|-
|(37751)||1997 CH1|| align=right|13,9|| align=right|2,724|| align=right|0,048|| align=right|4,82|| align=right|4,496||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37752)||1997 CR12|| align=right|14,6|| align=right|2,859|| align=right|0,098|| align=right|9,84|| align=right|4,833||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37753)||1997 CO13|| align=right|14,8|| align=right|2,878|| align=right|0,089|| align=right|0,95|| align=right|4,882||MBA||7. februar 1997||Kleť||Klet
|-
|(37754)||1997 CX15|| align=right|15,1|| align=right|2,852|| align=right|0,012|| align=right|1,13|| align=right|4,816||MBA||6. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37755)||1997 EA|| align=right|14,6|| align=right|2,855|| align=right|0,150|| align=right|10,22|| align=right|4,824||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37756)||1997 EH11|| align=right|13,9|| align=right|2,673|| align=right|0,112|| align=right|13,91|| align=right|4,369||MBA||3. marec 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(37757)||1997 EG26|| align=right|14,1|| align=right|2,718|| align=right|0,105|| align=right|12,05|| align=right|4,481||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37758)||1997 EB36|| align=right|15,0|| align=right|2,817|| align=right|0,027|| align=right|3,92|| align=right|4,727||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37759)||1997 EL36|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,095|| align=right|8,58|| align=right|4,562||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37760)||1997 EG41|| align=right|13,8|| align=right|2,797|| align=right|0,158|| align=right|8,11|| align=right|4,677||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37761)||1997 EN51|| align=right|14,5|| align=right|3,201|| align=right|0,128|| align=right|0,47|| align=right|5,728||MBA||5. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37762)||1997 GU1|| align=right|15,2|| align=right|3,042|| align=right|0,141|| align=right|0,84|| align=right|5,305||MBA||2. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37763)||1997 GB3|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,080|| align=right|9,35|| align=right|5,357||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37764)||1997 GT3|| align=right|13,6|| align=right|3,061|| align=right|0,087|| align=right|9,58|| align=right|5,356||MBA||2. april 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(37765)||1997 GF11|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,081|| align=right|6,37|| align=right|5,473||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37766)||1997 GM11|| align=right|14,0|| align=right|3,088|| align=right|0,056|| align=right|9,01|| align=right|5,425||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37767)||1997 GP16|| align=right|14,2|| align=right|2,893|| align=right|0,069|| align=right|2,63|| align=right|4,921||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37768)||1997 GV16|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,100|| align=right|9,83|| align=right|5,155||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37769)||1997 GJ18|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,063|| align=right|22,69|| align=right|5,589||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37770)||1997 GQ21|| align=right|14,7|| align=right|3,198|| align=right|0,079|| align=right|4,69|| align=right|5,719||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37771)||1997 GQ22|| align=right|13,4|| align=right|3,206|| align=right|0,148|| align=right|12,92|| align=right|5,739||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37772)||1997 GF23|| align=right|12,9|| align=right|3,229|| align=right|0,089|| align=right|22,69|| align=right|5,801||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37773)||1997 GY24|| align=right|14,7|| align=right|3,001|| align=right|0,082|| align=right|3,53|| align=right|5,199||MBA||7. april 1997||Goodricke-Pigott||M. T. Chamberlin
|-
|(37774)||1997 GC25|| align=right|15,9|| align=right|2,964|| align=right|0,178|| align=right|0,47|| align=right|5,103||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37775)||1997 GY26|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,109|| align=right|0,99|| align=right|5,548||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37776)||1997 GW28|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,129|| align=right|6,50|| align=right|3,688||MBA||8. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37777)||1997 GE32|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,127|| align=right|7,98|| align=right|5,388||MBA||12. april 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(37778)||1997 HE2|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,107|| align=right|3,60|| align=right|5,499||MBA||29. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37779)||1997 HE10|| align=right|14,9|| align=right|3,060|| align=right|0,046|| align=right|2,06|| align=right|5,351||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37780)||1997 HO11|| align=right|15,0|| align=right|3,193|| align=right|0,118|| align=right|4,74|| align=right|5,705||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37781)||1997 HB13|| align=right|13,6|| align=right|3,112|| align=right|0,054|| align=right|12,16|| align=right|5,490||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37782)||1997 JP11|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,129|| align=right|3,00|| align=right|4,883||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37783)||1997 MP2|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,115|| align=right|7,58|| align=right|4,572||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37784)||1997 SY2|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,159|| align=right|3,92|| align=right|3,483||MBA||23. september 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(37785)||1997 SL15|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,177|| align=right|1,89|| align=right|3,395||MBA||27. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(37786)||1997 SS17|| align=right|16,1|| align=right|2,193|| align=right|0,141|| align=right|4,57|| align=right|3,246||MBA||30. september 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(37787)||1997 SX24|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,135|| align=right|3,73|| align=right|3,507||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|37788 Suchan||1997 SK34|| align=right|16,3|| align=right|2,316|| align=right|0,186|| align=right|1,99|| align=right|3,523||MBA||25. september 1997||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(37789)||1997 UL16|| align=right|13,5|| align=right|5,257|| align=right|0,010|| align=right|0,46|| align=right|12,06||JUT||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37790)||1997 UX26|| align=right|12,8|| align=right|5,255|| align=right|0,085|| align=right|9,54|| align=right|12,05||JUT||27. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(37791)||1997 VB4|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,075|| align=right|7,85|| align=right|3,538||MBA||7. november 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(37792)||1997 VQ7|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,102|| align=right|2,00|| align=right|3,608||MBA||2. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37793)||1997 WE|| align=right|14,9|| align=right|2,148|| align=right|0,011|| align=right|2,98|| align=right|3,148||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37794)||1997 WP7|| align=right|15,5|| align=right|2,173|| align=right|0,189|| align=right|0,60|| align=right|3,204||MBA||19. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37795)||1997 WC8|| align=right|15,3|| align=right|2,241|| align=right|0,126|| align=right|4,54|| align=right|3,355||MBA||24. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37796)||1997 WK13|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,157|| align=right|5,02|| align=right|3,516||MBA||24. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37797)||1997 WU15|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,056|| align=right|2,62|| align=right|3,367||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37798)||1997 WU24|| align=right|17,2|| align=right|2,317|| align=right|0,162|| align=right|0,95|| align=right|3,527||MBA||28. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37799)||1997 WC31|| align=right|15,4|| align=right|2,183|| align=right|0,219|| align=right|2,66|| align=right|3,224||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37800)||1997 WW36|| align=right|16,0|| align=right|2,235|| align=right|0,052|| align=right|4,00|| align=right|3,341||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37801)||1997 WO47|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,145|| align=right|2,40|| align=right|3,425||MBA||19. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37802)||1997 XD11|| align=right|15,3|| align=right|2,225|| align=right|0,324|| align=right|6,12|| align=right|3,318||MBA||3. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37803)||1997 YY|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,217|| align=right|4,16|| align=right|3,418||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37804)||1997 YE4|| align=right|14,5|| align=right|2,211|| align=right|0,144|| align=right|3,80|| align=right|3,286||MBA||23. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37805)||1997 YM10|| align=right|14,5|| align=right|2,325|| align=right|0,113|| align=right|8,80|| align=right|3,545||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37806)||1997 YQ11|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,179|| align=right|7,77|| align=right|3,445||MBA||30. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37807)||1997 YZ12|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,157|| align=right|6,27|| align=right|3,454||MBA||27. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37808)||1997 YL14|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,077|| align=right|2,69|| align=right|3,564||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37809)||1997 YU15|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,225|| align=right|3,15|| align=right|3,636||MBA||29. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37810)||1997 YP17|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,126|| align=right|3,45|| align=right|3,635||MBA||31. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37811)||1998 AR4|| align=right|14,7|| align=right|2,301|| align=right|0,218|| align=right|7,25|| align=right|3,491||MBA||6. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37812)||1998 AB6|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,226|| align=right|2,09|| align=right|3,668||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37813)||1998 AM6|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,098|| align=right|3,05|| align=right|3,453||MBA||4. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37814)||1998 AT6|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,060|| align=right|7,31|| align=right|3,582||MBA||4. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37815)||1998 BK1|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,147|| align=right|3,36|| align=right|3,703||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37816)||1998 BT2|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,137|| align=right|5,01|| align=right|3,639||MBA||19. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37817)||1998 BV2|| align=right|14,7|| align=right|2,424|| align=right|0,148|| align=right|1,94|| align=right|3,774||MBA||19. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37818)||1998 BC5|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,159|| align=right|3,60|| align=right|3,653||MBA||18. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37819)||1998 BE5|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,071|| align=right|4,83|| align=right|3,527||MBA||20. januar 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(37820)||1998 BL8|| align=right|13,7|| align=right|2,341|| align=right|0,220|| align=right|13,07|| align=right|3,581||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37821)||1998 BM8|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|12,04|| align=right|3,747||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37822)||1998 BQ8|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,136|| align=right|6,19|| align=right|3,727||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37823)||1998 BS8|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,135|| align=right|3,16|| align=right|3,805||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37824)||1998 BU14|| align=right|14,5|| align=right|2,332|| align=right|0,059|| align=right|7,27|| align=right|3,560||MBA||25. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(37825)||1998 BM17|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,180|| align=right|2,27|| align=right|3,737||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37826)||1998 BS24|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,157|| align=right|3,42|| align=right|3,633||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37827)||1998 BR32|| align=right|14,0|| align=right|2,619|| align=right|0,179|| align=right|12,68|| align=right|4,238||MBA||29. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37828)||1998 BK33|| align=right|14,5|| align=right|2,397|| align=right|0,052|| align=right|7,38|| align=right|3,711||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37829)||1998 BQ33|| align=right|15,0|| align=right|2,334|| align=right|0,157|| align=right|5,03|| align=right|3,565||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37830)||1998 BX33|| align=right|13,9|| align=right|2,382|| align=right|0,174|| align=right|24,60|| align=right|3,676||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(37831)||1998 BH36|| align=right|15,1|| align=right|2,249|| align=right|0,113|| align=right|8,90|| align=right|3,372||MBA||27. januar 1998||Uccle||E. W. Elst
|-
|(37832)||1998 BA38|| align=right|14,9|| align=right|2,299|| align=right|0,090|| align=right|7,92|| align=right|3,484||MBA||29. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37833)||1998 BL39|| align=right|14,8|| align=right|2,253|| align=right|0,168|| align=right|7,20|| align=right|3,381||MBA||29. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37834)||1998 BG41|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,150|| align=right|7,32|| align=right|3,541||MBA||25. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37835)||1998 BC44|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,170|| align=right|5,68|| align=right|3,691||MBA||25. januar 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(37836)||1998 BD44|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,092|| align=right|6,19|| align=right|3,677||MBA||25. januar 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(37837)||1998 CA2|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,156|| align=right|15,17|| align=right|4,167||MBA||9. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37838)||1998 DF|| align=right|14,7|| align=right|2,314|| align=right|0,116|| align=right|4,70|| align=right|3,520||MBA||17. februar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(37839)||1998 DX1|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,084|| align=right|10,43|| align=right|3,833||MBA||19. februar 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(37840)||1998 DA3|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,149|| align=right|5,35|| align=right|3,686||MBA||20. februar 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(37841)||1998 DQ4|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,087|| align=right|7,46|| align=right|3,638||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37842)||1998 DT4|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,086|| align=right|6,61|| align=right|3,678||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37843)||1998 DA6|| align=right|15,0|| align=right|2,423|| align=right|0,146|| align=right|1,22|| align=right|3,771||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37844)||1998 DD6|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,180|| align=right|2,90|| align=right|3,770||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37845)||1998 DF6|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,164|| align=right|4,10|| align=right|3,501||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37846)||1998 DV6|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,142|| align=right|5,39|| align=right|3,808||MBA||17. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37847)||1998 DH9|| align=right|14,5|| align=right|2,647|| align=right|0,087|| align=right|15,09|| align=right|4,306||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37848)||1998 DB14|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,136|| align=right|12,98|| align=right|4,386||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37849)||1998 DP16|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,147|| align=right|4,61|| align=right|3,889||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37850)||1998 DX21|| align=right|15,8|| align=right|2,621|| align=right|0,024|| align=right|1,85|| align=right|4,242||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37851)||1998 DH26|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,119|| align=right|1,79|| align=right|3,794||MBA||24. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37852)||1998 DG32|| align=right|15,3|| align=right|2,229|| align=right|0,084|| align=right|5,11|| align=right|3,326||MBA||22. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(37853)||1998 DB35|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,169|| align=right|3,34|| align=right|3,820||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37854)||1998 EY11|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,201|| align=right|8,65|| align=right|3,653||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37855)||1998 EE12|| align=right|14,4|| align=right|2,310|| align=right|0,146|| align=right|6,02|| align=right|3,510||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37856)||1998 EV12|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,157|| align=right|3,16|| align=right|3,774||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37857)||1998 EV14|| align=right|15,5|| align=right|2,678|| align=right|0,179|| align=right|15,63|| align=right|4,381||MBA||5. marec 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(37858)||1998 EX15|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,130|| align=right|6,94|| align=right|3,666||MBA||3. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|37859 Bobkoff||1998 FE3|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,107|| align=right|4,75|| align=right|4,306||MBA||23. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(37860)||1998 FP4|| align=right|15,1|| align=right|2,663|| align=right|0,061|| align=right|21,57|| align=right|4,345||MBA||23. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37861)||1998 FA5|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,123|| align=right|11,40|| align=right|4,040||MBA||23. marec 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(37862)||1998 FR5|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,082|| align=right|1,21|| align=right|4,128||MBA||24. marec 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(37863)||1998 FB7|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,237|| align=right|5,80|| align=right|4,238||MBA||20. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37864)||1998 FJ10|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,184|| align=right|2,18|| align=right|4,012||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37865)||1998 FS15|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,155|| align=right|13,85|| align=right|4,185||MBA||28. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37866)||1998 FU15|| align=right|15,0|| align=right|2,635|| align=right|0,102|| align=right|2,09|| align=right|4,277||MBA||28. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37867)||1998 FO16|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,194|| align=right|1,08|| align=right|3,774||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37868)||1998 FH18|| align=right|15,2|| align=right|2,410|| align=right|0,118|| align=right|1,90|| align=right|3,742||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37869)||1998 FN21|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,262|| align=right|4,53|| align=right|4,212||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37870)||1998 FJ23|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,146|| align=right|2,16|| align=right|3,697||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37871)||1998 FB28|| align=right|15,2|| align=right|2,456|| align=right|0,103|| align=right|2,46|| align=right|3,848||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37872)||1998 FW28|| align=right|16,0|| align=right|2,592|| align=right|0,096|| align=right|3,07|| align=right|4,172||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37873)||1998 FM29|| align=right|14,6|| align=right|2,556|| align=right|0,204|| align=right|14,84|| align=right|4,086||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37874)||1998 FX29|| align=right|15,4|| align=right|2,481|| align=right|0,161|| align=right|3,40|| align=right|3,907||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37875)||1998 FV34|| align=right|15,8|| align=right|2,480|| align=right|0,113|| align=right|5,52|| align=right|3,905||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37876)||1998 FY37|| align=right|14,5|| align=right|2,528|| align=right|0,098|| align=right|11,48|| align=right|4,019||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37877)||1998 FX41|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,092|| align=right|4,03|| align=right|4,228||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37878)||1998 FG43|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,161|| align=right|15,58|| align=right|4,598||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37879)||1998 FB47|| align=right|14,2|| align=right|2,701|| align=right|0,004|| align=right|5,98|| align=right|4,439||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37880)||1998 FP47|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,164|| align=right|6,72|| align=right|4,083||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37881)||1998 FL48|| align=right|15,4|| align=right|2,518|| align=right|0,039|| align=right|3,30|| align=right|3,995||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37882)||1998 FE49|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,199|| align=right|7,75|| align=right|3,709||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37883)||1998 FA51|| align=right|14,3|| align=right|2,576|| align=right|0,087|| align=right|15,08|| align=right|4,133||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37884)||1998 FH54|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,072|| align=right|5,81|| align=right|4,252||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37885)||1998 FG56|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,203|| align=right|7,80|| align=right|4,094||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37886)||1998 FH56|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,098|| align=right|5,89|| align=right|4,026||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37887)||1998 FQ58|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,174|| align=right|2,25|| align=right|4,018||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37888)||1998 FG59|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,078|| align=right|4,09|| align=right|4,565||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37889)||1998 FW59|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,120|| align=right|14,61|| align=right|4,120||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37890)||1998 FY59|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,028|| align=right|3,22|| align=right|4,249||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37891)||1998 FY60|| align=right|14,1|| align=right|2,538|| align=right|0,054|| align=right|14,58|| align=right|4,043||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37892)||1998 FA61|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,119|| align=right|14,78|| align=right|4,208||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37893)||1998 FR61|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,115|| align=right|1,48|| align=right|4,206||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37894)||1998 FE62|| align=right|13,9|| align=right|2,553|| align=right|0,179|| align=right|14,31|| align=right|4,078||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37895)||1998 FJ62|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,338|| align=right|10,10|| align=right|4,586||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37896)||1998 FV62|| align=right|13,6|| align=right|2,972|| align=right|0,075|| align=right|9,39|| align=right|5,123||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37897)||1998 FP64|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,315|| align=right|13,34|| align=right|4,124||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37898)||1998 FG65|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,219|| align=right|9,29|| align=right|4,257||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37899)||1998 FZ65|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,068|| align=right|1,84|| align=right|4,034||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37900)||1998 FF66|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,115|| align=right|3,78|| align=right|4,115||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37901)||1998 FW66|| align=right|14,7|| align=right|2,798|| align=right|0,199|| align=right|7,92|| align=right|4,680||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37902)||1998 FH67|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,064|| align=right|7,78|| align=right|3,860||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37903)||1998 FU67|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,127|| align=right|5,61|| align=right|4,041||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37904)||1998 FU68|| align=right|14,0|| align=right|2,649|| align=right|0,124|| align=right|11,36|| align=right|4,310||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37905)||1998 FU70|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,028|| align=right|21,83|| align=right|4,088||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37906)||1998 FR73|| align=right|14,1|| align=right|2,378|| align=right|0,164|| align=right|5,91|| align=right|3,667||MBA||28. marec 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(37907)||1998 FD76|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|12,27|| align=right|4,071||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37908)||1998 FA78|| align=right|15,0|| align=right|2,571|| align=right|0,140|| align=right|6,75|| align=right|4,122||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37909)||1998 FT79|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,146|| align=right|12,80|| align=right|4,205||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37910)||1998 FS84|| align=right|13,9|| align=right|2,548|| align=right|0,168|| align=right|15,14|| align=right|4,066||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37911)||1998 FA85|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,180|| align=right|13,15|| align=right|4,256||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37912)||1998 FG90|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,116|| align=right|4,54|| align=right|4,068||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37913)||1998 FO90|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,140|| align=right|3,67|| align=right|3,753||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37914)||1998 FK94|| align=right|14,4|| align=right|2,559|| align=right|0,151|| align=right|14,00|| align=right|4,092||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37915)||1998 FK101|| align=right|14,9|| align=right|2,594|| align=right|0,135|| align=right|9,85|| align=right|4,177||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37916)||1998 FN101|| align=right|14,2|| align=right|2,614|| align=right|0,115|| align=right|12,07|| align=right|4,225||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37917)||1998 FJ103|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,204|| align=right|7,90|| align=right|3,821||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37918)||1998 FD104|| align=right|14,6|| align=right|2,727|| align=right|0,237|| align=right|16,08|| align=right|4,501||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37919)||1998 FO104|| align=right|13,7|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|11,89|| align=right|3,760||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37920)||1998 FC109|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,084|| align=right|4,26|| align=right|4,070||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37921)||1998 FM109|| align=right|14,7|| align=right|2,713|| align=right|0,005|| align=right|4,49|| align=right|4,467||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37922)||1998 FQ109|| align=right|15,2|| align=right|2,689|| align=right|0,107|| align=right|5,25|| align=right|4,409||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37923)||1998 FD113|| align=right|13,4|| align=right|3,135|| align=right|0,117|| align=right|22,08|| align=right|5,551||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37924)||1998 FB114|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,120|| align=right|14,67|| align=right|4,286||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37925)||1998 FL114|| align=right|14,0|| align=right|2,632|| align=right|0,134|| align=right|11,32|| align=right|4,270||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37926)||1998 FX114|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,122|| align=right|11,08|| align=right|4,083||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37927)||1998 FS115|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,122|| align=right|13,39|| align=right|4,247||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37928)||1998 FO121|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,108|| align=right|2,29|| align=right|4,071||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37929)||1998 FY122|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,197|| align=right|15,67|| align=right|4,560||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37930)||1998 FG123|| align=right|13,5|| align=right|2,588|| align=right|0,160|| align=right|13,35|| align=right|4,163||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37931)||1998 FG125|| align=right|15,3|| align=right|2,525|| align=right|0,084|| align=right|13,43|| align=right|4,010||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37932)||1998 FF129|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,067|| align=right|7,81|| align=right|4,230||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37933)||1998 FM140|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,130|| align=right|0,53|| align=right|5,380||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37934)||1998 FO141|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,201|| align=right|13,37|| align=right|4,136||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37935)||1998 GW|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,146|| align=right|8,29|| align=right|4,149||MBA||3. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37936)||1998 GH1|| align=right|14,4|| align=right|2,792|| align=right|0,179|| align=right|8,33|| align=right|4,663||MBA||4. april 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(37937)||1998 GA9|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,073|| align=right|15,75|| align=right|4,245||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37938)||1998 GH9|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,062|| align=right|14,07|| align=right|4,339||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|37939 Hašler||1998 HA|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,092|| align=right|15,04|| align=right|4,125||MBA||16. april 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(37940)||1998 HA4|| align=right|15,4|| align=right|2,544|| align=right|0,161|| align=right|5,19|| align=right|4,058||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37941)||1998 HS6|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,042|| align=right|7,10|| align=right|4,500||MBA||22. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(37942)||1998 HY8|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,148|| align=right|4,58|| align=right|4,100||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37943)||1998 HF18|| align=right|15,5|| align=right|2,551|| align=right|0,082|| align=right|5,26|| align=right|4,073||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37944)||1998 HK19|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,153|| align=right|8,68|| align=right|4,104||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37945)||1998 HP19|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,167|| align=right|11,02|| align=right|4,148||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37946)||1998 HH20|| align=right|15,5|| align=right|2,461|| align=right|0,127|| align=right|14,88|| align=right|3,860||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37947)||1998 HJ20|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,027|| align=right|1,91|| align=right|4,094||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37948)||1998 HN23|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,067|| align=right|14,65|| align=right|4,153||MBA||25. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37949)||1998 HD29|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,126|| align=right|11,76|| align=right|4,185||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37950)||1998 HU33|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,116|| align=right|4,64|| align=right|4,214||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37951)||1998 HE42|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,181|| align=right|4,88|| align=right|4,191||MBA||24. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37952)||1998 HW45|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,181|| align=right|3,56|| align=right|4,101||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37953)||1998 HX46|| align=right|14,9|| align=right|2,703|| align=right|0,030|| align=right|5,98|| align=right|4,444||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37954)||1998 HF47|| align=right|13,8|| align=right|2,757|| align=right|0,220|| align=right|13,78|| align=right|4,578||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37955)||1998 HK50|| align=right|15,3|| align=right|2,807|| align=right|0,159|| align=right|12,56|| align=right|4,702||MBA||29. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37956)||1998 HO53|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,092|| align=right|2,18|| align=right|4,044||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37957)||1998 HJ54|| align=right|14,6|| align=right|2,748|| align=right|0,128|| align=right|8,28|| align=right|4,553||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37958)||1998 HR57|| align=right|16,0|| align=right|2,581|| align=right|0,164|| align=right|1,80|| align=right|4,146||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37959)||1998 HM62|| align=right|13,9|| align=right|2,600|| align=right|0,029|| align=right|2,86|| align=right|4,191||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37960)||1998 HP64|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,195|| align=right|3,45|| align=right|4,217||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37961)||1998 HG71|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,152|| align=right|17,49|| align=right|4,031||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37962)||1998 HW74|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,121|| align=right|7,44|| align=right|4,090||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37963)||1998 HF79|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,123|| align=right|3,53|| align=right|4,035||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37964)||1998 HR84|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,072|| align=right|14,48|| align=right|4,236||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37965)||1998 HH89|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,068|| align=right|8,82|| align=right|4,575||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37966)||1998 HO90|| align=right|13,0|| align=right|3,180|| align=right|0,064|| align=right|21,24|| align=right|5,671||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37967)||1998 HG93|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,078|| align=right|13,20|| align=right|4,142||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37968)||1998 HB94|| align=right|15,0|| align=right|2,556|| align=right|0,133|| align=right|12,58|| align=right|4,086||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37969)||1998 HW97|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,148|| align=right|6,92|| align=right|4,072||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37970)||1998 HG100|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,101|| align=right|15,12|| align=right|4,149||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37971)||1998 HS102|| align=right|14,4|| align=right|3,039|| align=right|0,214|| align=right|2,31|| align=right|5,298||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(37972)||1998 HJ105|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,081|| align=right|5,65|| align=right|4,171||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37973)||1998 HG106|| align=right|14,2|| align=right|2,796|| align=right|0,154|| align=right|10,17|| align=right|4,674||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37974)||1998 HE115|| align=right|14,8|| align=right|2,987|| align=right|0,081|| align=right|12,93|| align=right|5,161||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37975)||1998 HB118|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,133|| align=right|10,30|| align=right|4,491||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37976)||1998 HC118|| align=right|13,6|| align=right|2,597|| align=right|0,044|| align=right|10,32|| align=right|4,185||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37977)||1998 HC123|| align=right|12,6|| align=right|3,137|| align=right|0,194|| align=right|20,17|| align=right|5,556||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37978)||1998 HR124|| align=right|14,1|| align=right|2,852|| align=right|0,180|| align=right|18,55|| align=right|4,817||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37979)||1998 HG125|| align=right|14,3|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|14,57|| align=right|4,201||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37980)||1998 HH126|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,142|| align=right|13,88|| align=right|4,084||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37981)||1998 HD130|| align=right|14,3|| align=right|2,838|| align=right|0,142|| align=right|17,62|| align=right|4,780||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37982)||1998 HB132|| align=right|14,6|| align=right|2,479|| align=right|0,028|| align=right|5,66|| align=right|3,902||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37983)||1998 HB136|| align=right|14,8|| align=right|2,489|| align=right|0,135|| align=right|9,12|| align=right|3,926||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37984)||1998 HA138|| align=right|14,9|| align=right|2,789|| align=right|0,150|| align=right|9,38|| align=right|4,656||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37985)||1998 HF144|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,099|| align=right|7,29|| align=right|4,387||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37986)||1998 HQ144|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,235|| align=right|12,66|| align=right|4,354||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37987)||1998 HO145|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,095|| align=right|4,06|| align=right|4,090||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37988)||1998 HB153|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,083|| align=right|15,07|| align=right|4,033||MBA||23. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(37989)||1998 HZ153|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,047|| align=right|8,68|| align=right|4,549||MBA||28. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37990)||1998 KN4|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,180|| align=right|11,00|| align=right|4,341||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37991)||1998 KZ5|| align=right|14,5|| align=right|3,230|| align=right|0,263|| align=right|2,56|| align=right|5,803||MBA||24. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37992)||1998 KP6|| align=right|14,2|| align=right|2,730|| align=right|0,086|| align=right|7,29|| align=right|4,510||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37993)||1998 KM8|| align=right|14,0|| align=right|2,842|| align=right|0,210|| align=right|8,91|| align=right|4,790||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37994)||1998 KV12|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,138|| align=right|12,16|| align=right|4,296||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37995)||1998 KG24|| align=right|14,3|| align=right|2,846|| align=right|0,098|| align=right|14,46|| align=right|4,801||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37996)||1998 KE27|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,113|| align=right|7,11|| align=right|4,091||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37997)||1998 KW30|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,159|| align=right|10,02|| align=right|5,124||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37998)||1998 KF34|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,149|| align=right|4,75|| align=right|4,218||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37999)||1998 KL34|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,209|| align=right|5,40|| align=right|4,265||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38000)||1998 KK35|| align=right|13,1|| align=right|2,983|| align=right|0,077|| align=right|10,12|| align=right|5,151||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov